Ногайбаев — фамилия; имеет женскую форму Ногайбаева.

Известные носители 
 Ногайбаев, Идрис Ногайбаевич (1931—1989) — советский казахский актёр, педагог, народный артист СССР.
 Ногайбаев, Чингис Идрисович (род. 1965) — сценограф, художник-график, член Союза художников Республики Казахстан.
 Ногайбаева, Саумал (1906—1977) — советская колхозница, Герой Социалистического Труда.

См. также